Трой — троянський володар, епонім Трої.

Топонім 

Трой () — назва кількох населених пунктів у США, що отримали ім'я на честь Трої.
 Трой — місто, штат Алабама
 Трой — місто, штат Айдахо
 Трой — місто, штат Іллінойс
 Трой — місто, штат Індіана
 Трой — місто, штат Канзас
 Трой — місто, штат Мен
 Трой — місто, штат Мічиган, найбільше місто країни з такою назвою
 Трой — місто, штат Міссурі
 Трой — місто, штат Монтана
 Трой — місто, штат Нью-Гемпшир
 Трой — місто, штат Нью-Йорк
 Трой — місто, штат Північна Кароліна
 Трой — місто, штат Огайо
 Трой — місто, штат Пенсільванія
 Трой — місто, штат Південна Кароліна
 Трой — місто, штат Теннессі
 Трой — місто, штат Техас
 Трой — місто, штат Вермонт
 Трой — місто в окрузі Сок, штат Вісконсин
 Трой — місто в окрузі Сент-Круа, штат Вісконсин
 Трой — місто в окрузі Волворт, штат Вісконсин
 Трой Тауншип — селище в окрузі Бредфорд, штат Пенсильванія
 Трой Тауншип — селище в окрузі Кроуфорд, штат Пенсильванія
 Трой — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир
 Трой — переписна місцевість, штат Вермонт
 Трой — невключена територія в штаті Каліфорнія
 Трой — невключена територія в штаті Вірджинія
 Трой — невключена територія в штаті Західна Вірджинія